Rjasanskoje () ist die russische Bezeichnung ehemals ostpreußischer Orte in der Oblast Kaliningrad:
 Rjasanskoje (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk (Hallwischken, Kreis Darkehmen,  1938–1946 Hallweg, Kreis Angerapp)
 Rjasanskoje im Rajon Bagrationowsk (Guwöhnen, Kreis Preußisch Eylau) (der Ort ist nicht mehr existent)